Студњице могу бити:

 Студњице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Студњице (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Студњице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Студњице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република